The Best of Deep Purple: Live in Europe – album kompilacyjny zespołu Deep Purple wydany w roku 2003. Płyta zawiera utwory koncertowe, zarówno te wydane wcześniej jak i do tamtej pory niewydane nigdy, pochodzące z okresów Mark II, Mark III i Mark VII.

Lista utworów

Wykonawcy 
 Mk II
 Ian Gillan – śpiew
 Ritchie Blackmore – gitara
 Jon Lord – instrumenty klawiszowe
 Roger Glover – gitara basowa
 Ian Paice – perkusja
 Mk III
 David Coverdale – śpiew
 Ritchie Blackmore – gitara
 Jon Lord – instrumenty klawiszowe
 Glenn Hughes – gitara basowa, śpiew
 Ian Paice – perkusja
 Mk VII
 Ian Gillan – śpiew
 Steve Morse – gitara
 Jon Lord – instrumenty klawiszowe
 Roger Glover – gitara basowa
 Ian Paice – perkusja

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy kompilacyjne Deep Purple
Albumy muzyczne wydane w roku 2003